Petnica est un toponyme qui peut désigner :
Petnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Petnica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.